Leland Irving (né le  à Swan Hills dans la province d'Alberta au Canada), est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Enfance 
Leland Irving fut diagnostiqué d'un rhabdomyosarcoma, une rare forme de cancer, à l'âge de huit ans avec une enflure qui ressemblait à une piqûre d'insecte tout près de son oreille gauche: ses médecins découvrirent qu'elle était cancéreuse. Il endura 13 mois de chimiothérapie. Il s'exprime dans ce passage sur le sens qu'il donne à sa vie présente :

Carrière de joueur 
En 2003, il débute avec les Silvertips d'Everett dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il fut repêché en première ronde,  au total au Repêchage d'entrée dans la LNH 2006 par les Flames de Calgary. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006 et 2007. En 2008, il passe professionnel avec les Flames de Quad City dans la Ligue américaine de hockey.

Carrière internationale 
Il participa au Championnat du monde junior de hockey sur glace 2007 et remporta la médaille d'or avec l'équipe canadienne à titre d'auxiliaire du gardien de but Carey Price. Il ne disputa aucun match durant le tournoi.

Honneurs et distinctions 
LHOu : Seconde équipe d'étoiles de l'Ouest, Match des étoiles de la LHOu - 2006
Médaille d'or, Championnat du monde junior de hockey sur glace 2007.

Statistiques 

|-
| 2003-2004 || Silvertips d'Everett || LHOu || 1||0||0||0||8||0||0,00||100||0||0||3||1||0||104||2||1,15||96,7||0||0
|-
| 2004-2005 || Silvertips d'Everett || LHOu || 23||9||8||1||||34||1,80||93,0||2||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2005-2006 || Silvertips d'Everett || LHOu || 67||37||22||4||||121||1,91||92,5||4||2||12||8||3||747||21||1,68||93,8||3||0
|-
| 2006-2007 || Silvertips d'Everett || LHOu || 48||34||9||3||||87||1,86||92,9||11||2||12||6||5||639||30||2,82||88,7||0||2
|-
| 2007-2008 || Silvertips d'Everett || LHOu || 56||27||24||3||||133||2,45||91,9||4||0||3||0||3||139||10||4,30||88,2||0||0
|-
| 2008-2009 || Flames de Quad City || LAH ||47||24||18||2||||99||2,23||91,2||1||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010 || Heat d'Abbotsford || LAH ||35||14||17||2||||85||2,76||90,5||1||4||1||0||1||14||3||12,97||57,1||0||0
|-
| 2009-2010 || Salmon Kings de Victoria || ECHL ||8||2||4||2||490||25||3,06||90,8||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH || 61||30||26||8||||40||2,30||91,3||8||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH || 39||22||13||2||||97||2,67||90,2||3||17||1||0||1||60||4||4,02||84,6||0||0
|-
| 2011-2012 || Flames de Calgary || LNH ||7||1||3||3||394||21||3,20||91,2||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013 || Heat d'Abbotsford || LAH ||12||3||7||2||599||34||3,40||88,4||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013 || Flames de Calgary || LNH ||6||2||1||1||270||15||3,33||88,3||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014 || Jokerit Helsinki || Liiga ||55||23||18||12||||114||2,14||92,2||3||2||2||0||2||99||7||4,26||87,7||0||0
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||20||2||8||1||841||47||3,35||88,3||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016 || Wild de l'Iowa || LAH ||41||12||22||6||||108||2,68||91,3||2||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017 || KooKoo Kouvola || Liiga ||35||11||11||12||||76||2,18||92,3||1||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018 || Gulls de San Diego || LAH ||6||1||3||0||260||15||3,47||90,9||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019 || HC Bolzano|| EBEL  ||45|| || || ||||111||2,55||92||0||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020 || HC Bolzano || EBEL ||40|| || || ||||84||2,08||92,7||0||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021 || HC Bolzano || ICEHL ||24||18 ||5 ||0 |||| || 1,99 || 92,5 || 6 || ||16|| 9|| 7|| || || 2,46|| 91 || 1||

|13||3||4||4||664||36||3,25||90,2||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-

Références 

Naissance en avril 1988
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Quad City
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur du Jokerit Helsinki
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur du HC Bolzano